Doc’s da Name 2000 — четвёртый студийный альбом американского рэпера Redman, вышедший в 1998 году. Диск стал платиновым меньше, чем за 2 месяца. Этот альбом дебютировал на 3 месте чарта Billboard 200.

Список композиций

Семплы 
 «Welcome 2 Da Bricks» (intro)
 «Black Wonders of the World» — Billy Paul
 «Let da Monkey Out»
 «Stomp and Buck Dance» — The Crusaders
 «I’ll Bee Dat»
 «Who Am I Sim Simma» — Beenie Man
 «Jersey Yo!»
 «Shoo-B-Doop and Cop Him» — Betty Davis
 «Once upon a Time in tha Projects» — Ice Cube
 «I Don’t Kare»
 «Super Thug» — N.O.R.E
 «Top Billin'» — Audio Two
 «Boodah Break»
 «Beats to the Rhyme» — Run-DMC
 «Caught, Can I Get A Witness» — Public Enemy
 «Keep On '99»
 «She’s Swallowed It» — N.W.A.
 «Can’t Run, Can’t Hide» — Ray J
 «Da Goodness»
 «Caravan» — Buddy Merrill
 «Da Da Dahhh»
 «It’s a Sad Song» — Don Julien
 «D.O.G.S.»
 «Atomic Dog» — Parliament/Funkadelic
 «Ladies in da House» — Aaliyah
 «Beet Drop»
 «It’s the New Style» — Beastie Boys
 «Brick City Mashin'!»
 «Genius of Love» — Tom Tom Club

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Redman